Almendro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Andira inermis
 El nombre común de la planta Prunus dulcis El nombre común de la planta Terminalia catappa'', también conocido como almendro tropical'''.